Tief steht für:
 Tiefdruckgebiet, ein Bereich der Atmosphäre mit niedrigerem Luftdruck als in benachbarten Bereichen gleicher Höhenlage
 Meerestief, eine sehr tiefe Stelle des Weltmeeres
 Tief (Fließgewässer), ein Fließgewässer in Küstennähe, dessen Sohle unter dem Meeresspiegel liegt
 Tief (Aisch), linker Zufluss der Aisch zwischen Markt Ipsheim und seiner Nundorfermühle, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Tief ist ein Familienname:
 Francis Joseph Tief (1881–1965), US-amerikanischer Geistlicher und Bischof von Concordia
 Otto Tief (1889–1976), estnischer Politiker

Siehe auch:
 Tiefe

Siehe auch: